Bernhard Schachner ist der Name folgender Personen:

* Bernhard Schachner (Fußballspieler, 1986) (* 1986), österreichischer Fußballspieler
 Bernhard Schachner (Fußballspieler, 1987) (* 1987), österreichischer Fußballspieler